Гижа Олександр Романович, Олекса́ндр Рома́нович Ги́жа (нар. 13 вересня 1936, Йосипівка, Козятинський район, Вінницька область) — український прозаїк.
 Гижа Орест Маркович (1913—1990) — лікар і фольклорист, Почесний громадянин міста Бережани.